Gatto es un apellido de origen italiano, que puede estar vinculado o hacer referencia a:

Personas 
 Alfonso Gatto (1909-1976), poeta italiano.
 Ettore Lo Gatto (1890-1983), ensayista, historiador de la literatura, eslavista y traductor italiano.
 Giulia Gatto-Monticone (1987), jugadora de tenis italiana.
 John Taylor Gatto (1935-), autor y docente estadounidense.
 Joseph Anthony "Joe" Gatto (1976), actor italo-estadounidense.
 Michael Anthony "Mike" Gatto (1974-), también conocido como Mike Gatto, funcionario público estadounidense.
 Nicolás Gatto (1984-), también conocido como Nicolás Alberto Gatto, futbolista argentino que juega como delantero.
 Oscar Gatto (1985-), ciclista profesional italiano.

Personajes de ficción 
 Paulie Gatto, personaje ficticio de la novela de Mario Puzo titulada 'El Padrino'.